Di seguito una lista di asteroidi dal numero 542001 al 543000 con data di scoperta e scopritore.

542001–542100 

|-
| 542001  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542002  - ||  || || CSS 
|-
| 542003  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542005  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542006  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542007  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542008  - ||  || || Osservatorio di Bergisch Gladbach 
|-
| 542009  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542011  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542014  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542015  - ||  || || NEAT 
|-
| 542016  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542017  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542018  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542019  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542020  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542021  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542022  - ||  || || SSS 
|-
| 542023  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542024  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542026 Kaszásattila||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky 
|-
| 542027  - ||  || || SSS 
|-
| 542028  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542029  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542030  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542031  - ||  || || R. Millis, M. W. Buie 
|-
| 542032  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542034  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542035  - ||  || || NEAT 
|-
| 542036  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542037  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542038  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542039  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542041  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542042  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542043  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542044  - ||  || || AMOS 
|-
| 542045  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542046  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542047  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542048  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542049  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542050  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542051  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542052  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542053  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542054  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542055  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542056  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542057  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542058  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542059  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542060  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542061  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542062  - ||  || || NEAT 
|-
| 542063  - ||  || || CSS 
|-
| 542064  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542065  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542066  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542067  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542068  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542070  - ||  || || CSS 
|-
| 542071  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542072  - ||  || || Mount Lemmon Sky Center 
|-
| 542073  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542074  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542075  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542076  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542077  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542078  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542079  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542080  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542082  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542083  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542084  - ||  || || T. V. Kryachko, B. Satovski 
|-
| 542085  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542086  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542088  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542089  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542090  - ||  || || ARO 
|-
| 542091  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542092  - ||  || || V. Nevski, A. Novichonok 
|-
| 542093  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542094  - ||  || || CSS 
|-
| 542095  - ||  || || CSS 
|-
| 542096  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542097  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542098  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542099  - ||  || || NEAT 
|-
| 542100  - ||  || || CSS 
|}

542101–542200 

|-
| 542101  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542102  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542103  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 542104  - ||  || || Bergisch Gladbach
|-
| 542105  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542106  - ||  || || NEAT 
|-
| 542107  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542108  - ||  || || Alianza S4 Obs. 
|-
| 542109  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542110  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542111  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542112  - ||  || || NEAT 
|-
| 542113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542114  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542115  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542117  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542118  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542119  - ||  || || NEAT 
|-
| 542120  - ||  || || SSS 
|-
| 542121  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542123  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542124  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542125  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542126  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542127  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542128  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542131  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542132  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542133  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542134  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542135  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542136  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542137  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542138  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542139  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542140  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542141  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542142  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542143  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542144  - ||  || || NEAT 
|-
| 542145  - ||  || || NEAT 
|-
| 542146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542148  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542149  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542150  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542151  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542152  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542155  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542156  - ||  || || CSS 
|-
| 542157  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542158  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542159  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542160  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 542161  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542162  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542163  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542164  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542165  - ||  || || NEAT 
|-
| 542166  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542167  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542168  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542169  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542170  - ||  || || NEAT 
|-
| 542171  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 542172  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542173  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542174  - ||  || || NEAT 
|-
| 542175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542176  - ||  || || NEAT 
|-
| 542177  - ||  || || L. A. Molnar 
|-
| 542178  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542179  - ||  || || L. H. Wasserman, R. Millis 
|-
| 542180  - ||  || || M. Ory 
|-
| 542181  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542182  - ||  || || NEAT 
|-
| 542183  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542184  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542185  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542187  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542188  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542189  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542190  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542193  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542194  - ||  || || NEAT 
|-
| 542195  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542196  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542197  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542198  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542199  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542200  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

542201–542300 

|-
| 542201  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542202  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542203  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542204  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542206  - ||  || || L. Elenin 
|-
| 542207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542210  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542211  - ||  || || NEAT 
|-
| 542212  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542213  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542214  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542215  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542216  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542217  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542219  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542220  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 542221  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542223  - ||  || || CSS 
|-
| 542224  - ||  || || NEAT 
|-
| 542225  - ||  || || NEAT 
|-
| 542226  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542228  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542229  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542230  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542231  - ||  || || NEAT 
|-
| 542232  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542233  - ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 542234  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542235  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542236  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542237  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542238  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542239  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542240  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542241  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542243  - ||  || || NEAT 
|-
| 542244  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542245  - ||  || || M. Ory 
|-
| 542246 Kulcsár ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 542247  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542248  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542249  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542251  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542252  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542253  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542254  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542255  - ||  || || NEAT 
|-
| 542256  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542257  - ||  || || NEAT 
|-
| 542258  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542259  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542260  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542261  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542263  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542264  - ||  || || J. Dellinger 
|-
| 542265  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542266  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542267  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542268  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542269  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542270  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542271  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542272  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542273  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542274  - ||  || || NEAT 
|-
| 542275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542276  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542277  - ||  || || L. H. Wasserman, J. R. Lovering 
|-
| 542278  - ||  || || CSS 
|-
| 542279  - ||  || || NEAT 
|-
| 542280  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542281  - ||  || || A. Kostin, T. Vorobjov 
|-
| 542282  - ||  || || NEAT 
|-
| 542283  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542284  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542286  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542287  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542288  - ||  || || NEAT 
|-
| 542289  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542290  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542291  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542292  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542293  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542294  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542295  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542296  - ||  || || CSS 
|-
| 542297  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542298  - ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 542299  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542300  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

542301–542400 

|-
| 542301  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542302  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542303  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542304  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542305  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542306  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542307  - ||  || || M. Ory 
|-
| 542308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542310  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542311  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542314  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542315  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542316  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542317  - ||  || || NEAT 
|-
| 542318  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542319  - ||  || || CSS 
|-
| 542320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542321  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542323  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542324  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542325  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542326  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542328  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 542329  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542331  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 542332  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542333  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542335  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542336  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542337  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542338  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 542339  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542340  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542341  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 542342  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542343  - ||  || || NEAT 
|-
| 542344  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542345  - ||  || || NEAT 
|-
| 542346  - ||  || || NEAT 
|-
| 542347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542348  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542349  - ||  || || CSS 
|-
| 542350  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542351  - ||  || || CSS 
|-
| 542352  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542353  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542354  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 542355  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 542356  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542357  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542358  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542359  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542360  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542362  - ||  || || P. Kocher 
|-
| 542363  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542364  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542365  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542366  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542367  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542368  - ||  || || CSS 
|-
| 542369  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542370  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542372  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542373  - ||  || || NEAT 
|-
| 542374  - ||  || || NEAT 
|-
| 542375  - ||  || || SSS 
|-
| 542376  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542377  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542378  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542379  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542380  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542381  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542382  - ||  || || NEAT 
|-
| 542383  - ||  || || NEAT 
|-
| 542384  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542385  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542386  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542387  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542388  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542389  - ||  || || NEAT 
|-
| 542390  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542391  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542392  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 542393  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542394  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542395  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542396  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542397  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542398  - ||  || || A. Boattini 
|-
| 542399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542400  - ||  || || Spacewatch 
|}

542401–542500 

|-
| 542401  - ||  || || Alianza S4 Obs. 
|-
| 542402  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542403  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542404  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542407  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542408  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542409  - ||  || || J. Tiedtke, M. Klein 
|-
| 542410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542411  - ||  || || NEAT 
|-
| 542412  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542413  - ||  || || CSS 
|-
| 542414  - ||  || || NEAT 
|-
| 542415  - ||  || || NEAT 
|-
| 542416  - ||  || || NEAT 
|-
| 542417  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542418  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542419  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542420  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 542421  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542422  - ||  || || SSS 
|-
| 542423  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542424  - ||  || || NEAT 
|-
| 542425  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542426  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542428  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542429  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542430  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542431  - ||  || || CSS 
|-
| 542432  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542433  - ||  || || L. H. Wasserman, J. R. Lovering 
|-
| 542434  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542435  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542436  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542437  - ||  || || NEAT 
|-
| 542438  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542439  - ||  || || CSS 
|-
| 542440  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542441  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542442  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542443  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542444  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542445  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542446  - ||  || || NEAT 
|-
| 542447  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542448  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542449  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542450  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542453  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542455  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542456  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542457  - ||  || || NEAT 
|-
| 542458  - ||  || || J. L. Elliot, L. H. Wasserman 
|-
| 542459  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542460  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542461 Slovinský ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 542462  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542463  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542465  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542468  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542469  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542470  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542471  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542473  - ||  || || NEAT 
|-
| 542474  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542475  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542476  - ||  || || NEAT 
|-
| 542477  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542478  - ||  || || NEAT 
|-
| 542479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542480  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542481  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542482  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542483  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542484  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542485  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542487  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542489  - ||  || || NEAT 
|-
| 542490  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542491  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 542492  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542493  - ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 542494  - ||  || || NEAT 
|-
| 542495  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542496  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542497  - ||  || || CSS 
|-
| 542498  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 542499  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542500  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

542501–542600 

|-
| 542501  - ||  || || NEAT 
|-
| 542502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542503  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542504  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542505  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542506  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542507  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542508  - ||  || || CSS 
|-
| 542509 Lyatoshynsky ||  || || Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 
|-
| 542510  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542512  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 542513  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542514  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542515  - ||  || || NEAT 
|-
| 542516  - ||  || || NEAT 
|-
| 542517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542518  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542519  - ||  || || NEAT 
|-
| 542520  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542521  - ||  || || CSS 
|-
| 542522  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542523  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542524  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542525  - ||  || || M. W. Buie, D. E. Trilling 
|-
| 542526  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542527  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542530  - ||  || || NEAT 
|-
| 542531  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542532  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542533  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542534  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542535  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542536  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542537  - ||  || || NEAT 
|-
| 542538  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542539  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542540  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542541  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542542  - ||  || || D. Tibbets 
|-
| 542543  - ||  || || NEAT 
|-
| 542544  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542545  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542546  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542547  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542548  - ||  || || NEAT 
|-
| 542549  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542550  - ||  || || NEAT 
|-
| 542551  - ||  || || NEAT 
|-
| 542552  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542554  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542555  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542556  - ||  || || CSS 
|-
| 542557  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542559  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542560  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542561 Ritajochen ||  || || J. Jahn 
|-
| 542562  - ||  || || CSS 
|-
| 542563  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542564  - ||  || || AMOS 
|-
| 542565  - ||  || || NEAT 
|-
| 542566  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542567  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542568  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542569  - ||  || || J. L. Elliot, L. H. Wasserman 
|-
| 542570  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542571  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542572  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542574  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542575  - ||  || || C. Rinner, F. Kugel 
|-
| 542576  - ||  || || NEAT 
|-
| 542577  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542578  - ||  || || CSS 
|-
| 542579  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542581  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542584  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542585  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542586  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542587  - ||  || || Kitt Peak Obs. 
|-
| 542588  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542589  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542590  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542591  - ||  || || CSS 
|-
| 542592  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542593  - ||  || || SSS 
|-
| 542594  - ||  || || PTF 
|-
| 542595  - ||  || || J. Skvarč 
|-
| 542596  - ||  || || NEAT 
|-
| 542597  - ||  || || NEAT 
|-
| 542598  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542599  - ||  || || C. W. Hergenrother 
|-
| 542600 Lindahall||  || || Jarnac Obs. 
|}

542601–542700 

|-
| 542601  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542602  - ||  || || NEAT 
|-
| 542603  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542604  - ||  || || NEAT 
|-
| 542605  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542606  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542608  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542609  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542611  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542613  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 542614  - ||  || || PTF 
|-
| 542615  - ||  || || CSS 
|-
| 542616  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542617  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542618  - ||  || || C. Rinner, F. Kugel 
|-
| 542619  - ||  || || PTF 
|-
| 542620  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542621  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542622  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542623  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542624  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542625  - ||  || || NEAT 
|-
| 542626  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542627  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542628  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542629  - ||  || || NEAT 
|-
| 542630  - ||  || || SSS 
|-
| 542631  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542632  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542633  - ||  || || NEAT 
|-
| 542634  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542635  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542636  - ||  || || NEAT 
|-
| 542637  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542638  - ||  || || NEAT 
|-
| 542639  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542640  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542641  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542642  - ||  || || NEAT 
|-
| 542643  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542644  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542645  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542646  - ||  || || WISE 
|-
| 542647  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542648  - ||  || || CSS 
|-
| 542649  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542650  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542651  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542652  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542653  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542654  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542656  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542657  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542658  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542659  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542661  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542662  - ||  || || NEAT 
|-
| 542663  - ||  || || NEAT 
|-
| 542664  - ||  || || NEAT 
|-
| 542665  - ||  || || NEAT 
|-
| 542666  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542667  - ||  || || J. Broughton 
|-
| 542668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542669  - ||  || || K. Nishiyama, T. Sakamoto 
|-
| 542670  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542671  - ||  || || PTF 
|-
| 542672  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542673  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542674  - ||  || || NEAT 
|-
| 542675  - ||  || || NEAT 
|-
| 542676  - ||  || || NEAT 
|-
| 542677  - ||  || || L. H. Wasserman, R. Millis 
|-
| 542678  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542679  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542680  - ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 542681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542682  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542683  - ||  || || SSS 
|-
| 542684  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542685  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542686  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542688  - ||  || || NEAT 
|-
| 542689  - ||  || || CSS 
|-
| 542690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542691  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542692  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542693  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542695  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542697  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542698  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542699  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542700  - ||  || || Spacewatch 
|}

542701–542800 

|-
| 542701  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542702  - ||  || || NEAT 
|-
| 542703  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542704  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542706  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542707  - ||  || || NEAT 
|-
| 542708  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542709  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542711  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542713  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542714  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542715  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542716  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542717  - ||  || || NEAT 
|-
| 542718  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542719  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542720  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542721  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542722  - ||  || || PTF 
|-
| 542723  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542724  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542725  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542726  - ||  || || NEAT 
|-
| 542727  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542728  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542729  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542730  - ||  || || NEAT 
|-
| 542731  - ||  || || NEAT 
|-
| 542732  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542733  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542734  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542735  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542736  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542738  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542739  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542740  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542741  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542742  - ||  || || La Palma Obs. 
|-
| 542743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542744  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542745  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542746  - ||  || || NEAT 
|-
| 542747  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 542748  - ||  || || NEAT 
|-
| 542749  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542750  - ||  || || CSS 
|-
| 542751  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542752  - ||  || || LUSS 
|-
| 542753  - ||  || || CTIO-DECam 
|-
| 542754  - ||  || || K. Černis, J. Zdanavičius 
|-
| 542755  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542756  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542757  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542759  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542760  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542761  - ||  || || F. Hormuth 
|-
| 542762  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542763  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542764  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542765  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542766  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542769  - ||  || || NEAT 
|-
| 542770  - ||  || || SSS 
|-
| 542771  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542772  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542773  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542774  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542775  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542778  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542779  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542780  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542781  - ||  || || SSS 
|-
| 542782  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542783  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542784  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542785  - ||  || || PTF 
|-
| 542786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542788  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542789  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542790  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542791  - ||  || || S. Sposetti 
|-
| 542792  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542793  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 542794  - ||  || || NEAT 
|-
| 542795  - ||  || || NEAT 
|-
| 542796  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542797  - ||  || || NEAT 
|-
| 542798  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542799  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542800  - ||  || || K. Černis, J. Zdanavičius 
|}

542801–542900 

|-
| 542801  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542802  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542803  - ||  || || L. H. Wasserman, R. Millis 
|-
| 542804  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542805  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542807  - ||  || || SSS 
|-
| 542808  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542810  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542811  - ||  || || NEAT 
|-
| 542812  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542813  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542814  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542815  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542816  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542817  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542818  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542819  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542820  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542821  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542822  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542823  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542824  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542826  - ||  || || NEAT 
|-
| 542827  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542828  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542829  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 542830  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542831  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542832  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542833  - ||  || || Kitt Peak Obs. 
|-
| 542834  - ||  || || NEAT 
|-
| 542835  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542836  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542837  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542838  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542839  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542840  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542841  - ||  || || NEAT 
|-
| 542842  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542843  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542844  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542845  - ||  || || NEAT 
|-
| 542846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542847  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542848  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542849  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542850  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542851  - ||  || || LONEOS 
|-
| 542852  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542853  - ||  || || NEAT 
|-
| 542854  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542855  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542856  - ||  || || NEAT 
|-
| 542857  - ||  || || Mauna Kea Obs. 
|-
| 542858  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542859  - ||  || || NEAT 
|-
| 542860  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542861  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542862  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542863  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542864  - ||  || || NEAT 
|-
| 542865  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542866  - ||  || || NEAT 
|-
| 542867  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542869  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542870  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542871  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542872  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542873  - ||  || || CSS 
|-
| 542874  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542875  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542876  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 542877  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542879  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542880  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542881  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542882  - ||  || || CSS 
|-
| 542883  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542885  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542886  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542887  - ||  || || NEAT 
|-
| 542888 Confino ||  || || M. Ory 
|-
| 542889  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542890  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542891  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542892  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542893  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542894  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542895  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542897  - ||  || || CSS 
|-
| 542898  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542899  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 542900  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

542901–543000 

|-
| 542901  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542902  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542903  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542906  - ||  || || NEAT 
|-
| 542907  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542909  - ||  || || NEAT 
|-
| 542910  - ||  || || B. Mikuž 
|-
| 542911  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542912  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542913  - ||  || || PTF 
|-
| 542914  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542915  - ||  || || J. Vales 
|-
| 542916  - ||  || || Kitt Peak Obs. 
|-
| 542917  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542918  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542919  - ||  || || PTF 
|-
| 542920  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 542921  - ||  || || NEAT 
|-
| 542922  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 542923  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542924  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542925  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 542926 Manteca||  || || R. Ferrando, M. Ferrando 
|-
| 542927  - ||  || || NEAT 
|-
| 542928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542929  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542930  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542931  - ||  || || NEAT 
|-
| 542932  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542933  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542935  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542936  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542937  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542938  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542939  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542940  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542941  - ||  || || CSS 
|-
| 542942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542944  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542945  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542946  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542947  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542948  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542949  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542950  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542951  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542952  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542953  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542955  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 542956  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542957  - ||  || || NEAT 
|-
| 542958  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542959  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542960  - ||  || || CSS 
|-
| 542961  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542962  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542963  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542964  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542965  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542966  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542967  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542968  - ||  || || NEAT 
|-
| 542969  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542970  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542971  - ||  || || AMOS 
|-
| 542972  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542973  - ||  || || CSS 
|-
| 542974  - ||  || || PTF 
|-
| 542975  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542976  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542977  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542978  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542979  - ||  || || NEAT 
|-
| 542980  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542981  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542982  - ||  || || J. Skvarč 
|-
| 542983  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542985  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542986  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542987  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542988  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542989  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542990  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542991  - ||  || || NEAT 
|-
| 542992  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 542993  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542994  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 542995  - ||  || || NEAT 
|-
| 542996  - ||  || || PTF 
|-
| 542997  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 542998  - ||  || || NEAT 
|-
| 542999  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543000  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0542001